strofoida w matematyce – rodzaj krzywej płaskiej
 strofoida w literaturze – wyodrębniony graficznie zespół wersów nie realizujący ustalonych wzorców budowy strofy